Amerikai Egyesült Államok
Camas (Idaho)
Camas (Montana)
Camas (Washington)
Camas megye, Idaho
 Spanyolország
Camas (Spanyolország)